Ася Марковна Пекуровская (; род. 29 февраля 1940, Ленинград) — русский и американский прозаик, филолог, мемуарист.

Биография 
Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета в 1966 году. С будущим мужем — писателем Сергеем Довлатовым — познакомилась на втором курсе филологического факультета ЛГУ в декабре 1959 года (Довлатов учился на финно-угорском отделении). 

В 1973 году с дочерью, матерью и семьёй сестры эмигрировала в США. Проходила докторантуру (ABD) по литературоведению в Стэнфордском университете. В 1976—1983 годах преподавала литературу в Рид-колледже. Живёт в Пало-Алто и Германии.

Автор воспоминаний о Сергее Довлатове и Иосифе Бродском, двух книг филологической прозы «Страсти по Достоевскому» (2004) и «Герметический мир Иммануила Канта» (2010), цикла книг для детей «Spark the Stone Man». Прототип Таси, героини повести Довлатова «Филиал».

В Ленинграде жила на улице Жуковского, 27.

Семья 
 Родители — Мотель Герцович Пекуровский (1906—1970) и Анна Давыдовна Пекуровская. Сестра — Галина Марковна Пекуровская (род. 1950), выпускница Ленинградского электротехнического института и Американского колледжа финансовых услуг, финансист.
 Первый муж (1960—1968) — Сергей Донатович Довлатов, писатель; брак фактически распался в 1962 году.
 Дочь — Мария Пекуровская (род. 1970).
 Второй муж — Иоахим Лаубш (, род. 1939), учёный в области информатики.

Книги 
 Когда случилось петь С. Д. и мне (Сергей Довлатов глазами первой жены). СПб.: Symposium, 2001. — 430 с.
 Страсти по Достоевскому: механизм желаний сочинителя. М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 601 с.
 Герметический мир Иммануила Канта: по ту сторону зрения и слуха. СПб.: Алетейя, 2010. — 566 с.
 Spark the Stone Man: Books 1—3. Pekasus, 2011.
 Спарк — каменный мальчик (книги 1—3). Pekasus, 2011.
 Непредсказуемый Бродский (из цикла Laterna Magica). СПб.: Алетейя, 2017. — 254 с.

Публикации 
 The Nature of Referentiality in The Double // In: Dostoevski and the Human Condition after a Century. Edited by Alexej Ugrinsky, Frank S. Lambasa, Valija K. Ozolins. New York: Greenwood Press, 1986.
 Довлатов (плюс минус) миф. Исповедь // Грани. — 1999. — № 192. — С. 52—93.

Примечания

Ссылки 
 Самый страшный «ночной кошмар» Иосифа Бродского. Рецензия на книгу Аси Пекуровской «„Непредсказуемый“ Бродский». Журнал «Дружба народов» № 1, 2018.

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Филологи США
Писатели США
Детские писатели США
Русские писатели по алфавиту
Литературоведы США
Преподаватели Рид-колледжа
Мемуаристы русского зарубежья
Русские писатели третьей волны эмиграции
Прототипы литературных персонажей